Friday:

 «Friday» — песня Ребекки Блэк (2011)
  — альбом датской поп-певицы  (2004)
 «Фрайди» — фантастический роман Роберта Хайнлайна
 «Пятница» () — американская комедия (1995)

Фамилия